Operacja Ranger – działania taktyczne nocnych myśliwców RAF podczas II wojny światowej
 Operacja Ranger – amerykańskie testy broni atomowej z 1951 roku